Mistrzostwa Afryki w Piłce Ręcznej Kobiet 2020 – dwudzieste czwarte mistrzostwa Afryki w piłce ręcznej kobiet, oficjalny międzynarodowy turniej piłki ręcznej o randze mistrzostw kontynentu organizowany przez CAHB mający na celu wyłonienie najlepszej żeńskiej reprezentacji narodowej w Afryce, który odbył się w dniach 8–18 czerwca 2021 roku w kameruńskiej stolicy Jaunde. Mistrzostwa były jednocześnie eliminacjami do MŚ 2021.

Kamerun został wyznaczony do organizacji turnieju w roku 2017 pod warunkiem spełnienia wymogów infrastrukturalnych. Ostateczne potwierdzenie nastąpiło na początku listopada 2018 roku po wyrażeniu zgody przez Paula Biyę. W czerwcu 2020 roku z powodu pandemii COVID-19 zawody zostały przesunięte o pół roku, na czerwiec 2021 roku, z dokładnym terminem potwierdzonym w styczniu roku 2021 i lekko skorygowanym w kwietniu tego roku. Mecze były transmitowane w Internecie oraz przez kameruńską stację CRTV.

Losowanie grup zostało zaplanowane na 1 kwietnia 2021 roku i w jego wyniku wyłoniono trzy czterozespołowe grupy. Drużyny rywalizowały zatem w pierwszej fazie systemem kołowym w ramach trzech czterozespołowych grup, po czym osiem najlepszych awansowało do ćwierćfinałów, przy czym z uwagi na wycofanie się Algierii nie odbyły się trzy spotkania w grupie C. Wszystkie spotkania rozegrano w Yaoundé Multipurpose Sports Complex, a stawką prócz medali tej imprezy był również awans dla czołowej czwórki na Mistrzostwa Świata 2021.

Do ćwierćfinałów nie awansowały trzy debiutujące w czempionacie reprezentacje. W finale natomiast spotkały się Angola z Kamerunem, a po łatwym zwycięstwie czternasty tytuł mistrzyń Afryki zdobyły przedturniejowe faworytki, Angolanki. W meczu o brązowy medal Tunezja okazała się lepsza od Kongo, a wszystkie te cztery drużyny uzyskały awans na MŚ 2021.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Faza zasadnicza

Mecze o miejsca 1–4

Mecze o miejsca 5–8

Mecze o miejsca 9–11

Klasyfikacja końcowa

Nagrody indywidualne 
Nagrody indywidualne zdobyły:

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Confédération Africaine de Handball 

Mistrzostwa Afryki w piłce ręcznej
2020 w piłce ręcznej
2020 w Afryce
Kamerun w XXI wieku
Piłka ręczna w Kamerunie
Jaunde